

Patronyme 

 Andrzej Bogusławski (1931-), philologue polonais, sémanticien, sémiologue et philosophe de la langue 
 Axel Bogousslavsky (1937-), acteur français,
 Julien Bogousslavsky (1955-), neurologue suisse,
 Ksenia Bogouslavskaïa (1892-1971), artiste russe,
  (c. 1888-1944), pianiste et compositeur américain,
  (1850-1933), folkloriste et musicien russe,
 Palon Heinrich Ludwig von Boguslawsky (1789-1851), professeur d'astronomie allemand.
 Wojciech Bogusławski (1757-1829), acteur, directeur de théâtre et dramaturge polonais,

Autres 
 Boguslawsky, cratère lunaire,
 , bâtiments historiques.

Voir aussi 
 
 Bohouslav, ville de l'oblast de Kiev en Ukraine